Mitropacupen 1955 var den femtonde säsongen av Mitropacupen.

Preliminär omgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1955